Carl von Andrian-Werburg ist der Name folgender Personen:

 Carl von Andrian-Werburg (1680–1745), österreichischer Jesuit und Historiker, siehe Carl Andrian
 Carl Ferdinand Wilhelm von Andrian-Werburg (1886–1977), deutscher Militär, siehe Carl von Andrian